Хмелевський — польське прізвище ().

Відомі носії 

 Хмелевський Володимир Миколайович (1900—1959) — український акушер-гінеколог.
 Хмелевський Йосип Целестіанович (1849—1924) — фотограф-художник.
 Ігнатій Хмелевський (1788—1869) — польський священник-єзуїт, педагог.
 Тадеуш Хмелевський (1927—2016) — польський кінорежисер.
 Хмелевський Юрій Миколайович (*1967) — український поет.

Польські прізвища